legatus (rang), een Romeins officier. Er waren onder het principaat verschillende soorten van legati:
legati legionis, ex-praetors die legioenen aanvoeren.
legati pro praetore, assistent van een proconsul (ex-consul) die een senatoriale provincia bestuurde.
legatus Augusti pro praetore, door de princeps aangesteld als gouverneur over een provincia die legioenen mogen aanvoeren.
 Pauselijk legaat. Er bestaan drie types van legaten van de paus:
 Legatus a latere
 Nuntius, pronuntius of internuntius
 Apostolisch delegaat
 Legatus natus: een primaat met pauselijke bevoegdheden
Legatus (geslacht), een geslacht van de vogelfamilie tirannen

Latijn